Germeshausen ist der Familienname von:

 Bernhard Germeshausen (1951–2022), deutscher Bobpilot
 Heribert Germeshausen (* 1971), deutscher Dramaturg und Intendant
 Kenneth Joseph Germeshausen (1907–1990), US-amerikanischer Elektrotechniker